Tuz steht für:
 Tuz Churmatu, die irakischen Stadt 
 Tuz Gölü, den türkischen Salzsee
 ein kurzzeitiges alternatives Linux-Maskottchen, siehe Tux (Maskottchen)#Sabbatical 2009

tuz steht für:
 Tschurama (ISO-639-3-Code), Süd-Gur-Sprache in Burkina Faso

TuZ steht für:
 Technisch unterstützter Zugleitbetrieb, siehe Zugleitbetrieb

Abkürzung